Сёрен Сёренсен:
 Сёренсен, Сёрен Антон (1840—1896) — датский шахматист, шахматный композитор и военный историк.
 Сёренсен, Сёрен Петер Лауриц (1868—1939) — датский биохимик, основатель современной рН-метрии.